Урхобо может означать:

 Урхобо (народ) — народ в Нигерии.
 Урхобо (язык) — язык.